Села:
 Лізки — Полтавська область, Глобинський район
 Лізки — Черкаська область, Канівський район

Див. також 
 Лозки